FUBAR () est un acronyme anglais :
 chez les GI's de la Seconde Guerre mondiale, « fucked up beyond all (ou any) recognition », qui pourrait se traduire par « foutu au point de ne plus être identifiable » ;
 dans le domaine de l'informatique, il signifie « fucked up beyond any repair » (« foutu au-delà de toute réparation »).
 Toujours en informatique, fubar ou foobar est d'autre part une variable métasyntaxique.
 Fubar est un faux documentaire réalisé par Michael Dowse en 2002.
 FUBAR est une série télévisée américaine de 2023.